Chiffonnette est le titre de plusieurs films : 
 Chiffonnette, film italien réalisé par Ubaldo Pittei, sorti en 1916
 Chiffonnette, film américain réalisé par Sam Wood, sorti en 1928